Liste der Monuments historiques in Chaumont steht für:

 Liste der Monuments historiques in Chaumont
 Liste der Monuments historiques in Chaumont-Porcien
 Liste der Monuments historiques in Chaumont-devant-Damvillers
 Liste der Monuments historiques in Chaumont-en-Vexin
 Liste der Monuments historiques in Chaumont-sur-Aire